32-я церемония вручения наград премии «Золотая малина» за сомнительные заслуги в области кинематографа за 2011 год. Лауреаты были объявлены 1 апреля 2012 года.

Лауреаты и номинанты

Статистика 
Фильмы номинированные по несколько раз:
 12: «Такие разные близнецы»
 8: «Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны» и «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 1»
 6: «Баки Ларсон: Рожденный быть звездой»
 5: «Притворись моей женой» и «Старый Новый год»
 3: «Большие мамочки: Сын как отец»
 2: «Артур. Идеальный миллионер», «Сумасшедшая езда», «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок», «Время ведьм» и «Что скрывает ложь»

См. также 
 Оскар 2012 (главная ежегодная национальная кинопремия США)
 Золотой глобус 2012 (премия Голливудской ассоциации иностранной прессы)
 BAFTA 2012 (премия Британской академии кино и телевизионных искусств)
 Премия Гильдии киноактёров США 2012 (премия Гильдии киноактёров США)
 Сатурн (кинопремия, 2012) (премия за заслуги в области фантастики, фэнтези и фильмов ужасов)

Ссылки 
 Названы номинанты на премию «Золотая малина» 
 Лауреаты

Церемонии вручения кинопремии «Золотая малина»
События 1 апреля
Апрель 2012 года
2012 год в Калифорнии
Кинопремии 2012 года